Gia Tân (Hải Dương)
 Gia Tân (Ninh Bình)

Zie ook:
 Gia Tân 1
 Gia Tân 2
 Gia Tân 3